Hans Grimm (1875-1959) est un écrivain allemand.
 Hans Grimm (1905-1998) est un réalisateur allemand.
 Hans Grimm (?) est un officier allemand.